Sprengers ist der Familienname folgender Personen:
Mathieu Sprengers (1938–2008), niederländischer Fußballfunktionär
Zoë Sprengers (* 2000), niederländische Handballspielerin